Ärzteprozess steht für:

 den Nürnberger Ärzteprozess (1946/47)
 die sogenannte Ärzteverschwörung (1953), Moskau
 zahlreiche Euthanasie-Prozesse